Haymer ist der Familienname folgender Personen:

 Herbie Haymer (1915–1949), US-amerikanischer Saxophonist
 Johnny Haymer (1920–1989), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Heimer